Adele oder Adèle steht für:
 Adele (Vorname), weiblicher Vorname
 Adele (Sängerin), britische Sängerin (* 1988)
 Adele (Sprache), westafrikanische Sprache
 Adele (Volk), ein Volk in Ghana und Togo
 Adele-Berge, eine Bergregion in Ghana und Togo
 Adele (Algorithmenbeschreibungssprache), eine Algorithmenbeschreibungssprache
 (812) Adele, ein Asteroid
 Die Geschichte der Adèle H., Film von François Truffaut
 Adele (Film 1919) von Wallace Worsley
 Adele (Musical), Musical von 1913
 Adèle (Fotoatelier), ein bekanntes fotografisches Atelier in Wien, betrieben von Adele Clara Perlmutter um 1870
 in der Mathematik Elemente des Adelrings

Adele ist der Name folgender Orte:
 Adele (Äthiopien), eine Gemeinde
 Adele (Rethymno), ein Ort der Gemeinde Rethymno auf der griechischen Insel Kreta
 Adele (Kentucky), im Morgan County, Vereinigte Staaten
 Adele (Pennsylvania), im Delaware County, Vereinigte Staaten

Adele ist der Name folgender Schiffe:
 Adele (1906), australisches Dampfschiff, später der Royal Australian Navy (1915–22)
 Adele (Deutsches Reich), ein deutsches Versorgungsschiff im Ersten Weltkrieg, im Toten Meer gesunken.
 Adele (Brigg), französischer Zweimaster im 18. und 19. Jh.
 Adele (Schiff, 1952), ein Schweizer Frachtschiff

Adele steht außerdem für:
 Adele Island (Australien), Insel in Western Australia, Australien
 Motuareronui / Adele Island, Insel in der Region Tasman, Neuseeland
 Adele Lake, See im Itasca County, Minnesota
 Adele Mine, Mine im Lewis and Clark, Montana
 Adeles ungewöhnliche Abenteuer, eine Comic-Reihe des französischen Zeichners Jacques Tardi

ADELE ist die Abkürzung für:
 Adiabater Druckluftspeicher für die Elektrizitätsversorgung, siehe Druckluftspeicherkraftwerk Staßfurt

Siehe auch:
 Adelén
 Adelen-Walzer
 Zeche Adele

ADELE